Buleleng ist ein Distrikt (Kecamatan) im Westen des gleichnamigen Regierungsbezirks (Kabupaten) der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Südwesten an den Kecamatan Banjar, im Osten an Sawan sowie im Süden an Sukasada. Im Nordwesten bildet die Balisee eine natürliche Grenze. Buleleng ist der kleinste Kecamatan, hat aber die größte Bevölkerungszahl und höchste Bevölkerungsdichte im Bezirk. Er gliedert sich in 12 Dörfer ländlichen Typs (Desa) und 17 Dörfer städtischen TYps (Kelurahan). Eine weitere Unterteilung erfolgt in 41 Dusun/Banjar (der Desa) bzw. 543 Lingkungan (der Kelurahan) und 22 Desa Adat.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || Dichte(Einw. pro km²)
|-
| 51.08.06.2001 || style="text-align:left" | Kalibukbuk || 2,77 || 7.152 || 2.582,0
|-
| 51.08.06.2002 || style="text-align:left" | Anturan || 3,10 || 6.726 || 2.169,7
|-
| 51.08.06.2003 || style="text-align:left" | Tukadmungga || 2,17 || 4.787 || 2.206,0
|-
| 51.08.06.2004 || style="text-align:left" | Pemaron || 1,42 || 5.486 || 3.863,4
|-
| 51.08.06.2005 || style="text-align:left" | Baktiseraga || 2,74 || 6.466 || 2.359,9
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1006 || style="text-align:left" | Banyuasri || 1,59 || 10.161 || 6.390,6
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1007 || style="text-align:left" | Banjar Tegal || 0,81 || 4.144 || 5.116,1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1008 || style="text-align:left" | Kendran || 0,35 || 2.935 || 8.385,7
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1009 || style="text-align:left" | Paket Agung || 0,38 || 2.618 || 6.889,5
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1010 || style="text-align:left" | Kampung Singaraja || 0,19 || 1.265 || 6.657,9
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1011 || style="text-align:left" | Liligundi || 0,67 || 1.862 || 2.779,1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1012 || style="text-align:left" | Beratan || 0,38 || 939 || 2.471,1
|-
| 51.08.06.2013 || style="text-align:left" | Sarimekar || 2,50 || 4.101 || 1.640,4
|-
| 51.08.06.2014 || style="text-align:left" | Nagasepaha || 0,89 || 1.921 || 2.158,4
|-
| 51.08.06.2015 || style="text-align:left" | Petandakan || 1,72 || 2.628 || 1.527,9
|-
| 51.08.06.2016 || style="text-align:left" | Alasangker || 6,32 || 6.319 || 999,8
|-
| 51.08.06.2017 || style="text-align:left" | Poh Bergong || 1,71 || 3.409 || 1.993,6
|-
| 51.08.06.2018 || style="text-align:left" | Jinangdalem || 2,39 || 5.873 || 2.457,3
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1019 || style="text-align:left" | Banyuning || 4,05 || 18.598 || 4.592,1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1020 || style="text-align:left" | Penarukan || 4,95 || 12.445 || 2.514,1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1021 || style="text-align:left" | Kampung Kajanan || 0,11 || 5.419 || 49.263,6
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1022 || style="text-align:left" | Astina || 0,33 || 2.634 || 7.981,8
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1023 || style="text-align:left" | Banjar Jawa || 0,57 || 5.124 || 8.989,5
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1024 || style="text-align:left" | Kaliuntu || 0,65 || 4.963 || 7.635,4
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1025 || style="text-align:left" | Kampung  Anyar || 0,27 || 6.620 || 24.518,5
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1026 || style="text-align:left" | Kampung Bugis || 0,18 || 3.778 || 20.988,9
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1027 || style="text-align:left" | Banjar Bali || 0,10 || 2.569 || 25.690,0
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.2028 || style="text-align:left" | Penglatan || 3,16 || 4.898 || 1.550,0
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.06.1029 || style="text-align:left" | Kampung Baru || 0,58 || 8.927 || 15.391,4
|- class="hintergrundfarbe6"
! 51.08.06 || Kec. Buleleng || style="text-align:right" | 47,05 || style="text-align:right" | 145.767 || style="text-align:right" | 3.098,1
|}

Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 47,06 || 154.667 || 77.906 || 76.761 || 3.286,6 || 101,5
|-
| 30.06.2021 || 47,06 || 154.400 || 77.712 || 76.688 || 3.280,9 || 101,3
|-
| 31.12.2021 || 47 || 154.767 || 77.958 || 76.809 || 3.292,9 || 101,5
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng